Rzeki:
 spis rzek nazwanych Grand (ang. Grand River) znajduje się w haśle Grand (ujednoznacznienie)

Miejscowości w USA:
 Grand River – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Grand River – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Grand River (ang. Grand River Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins